Seychellerna deltog i de olympiska sommarspelen 2000 med en trupp bestående av nio deltagare, sex män och tre kvinnor, men ingen av landets deltagare erövrade någon medalj.

Friidrott

Herrarnas 100 meter
 Lucas Nelson
 Omgång 1 - 11.15 (gick inte vidare)

Damernas 100 meter
 Joanna Houareau
 Omgång 1 - 12.01 (gick inte vidare)

Segling

Herrar

M = Medaljlopp; EL = Eliminerad – gick inte vidare till medaljloppet;

Damer

M = Medaljlopp; EL = Eliminerad – gick inte vidare till medaljloppet;

Öppen

M = Medaljlopp; EL = Eliminerad – gick inte vidare till medaljloppet;

Simning

Referenser 

2000 i Seychellerna
Nationer i olympiska sommarspelen 2000
2000